Katema ist der Familienname folgender Personen:
 Kelvin Katema, malawischer Fußballspieler
 Paul Katema (* 1997), sambischer Fußballspieler